

Cinema 
 The Commission – film del 2003 diretto da Mark Sobel

Musica 
 The Commission – gruppo musicale statunitense
 The Commission – album di Lil' Keke del 1998